Le  Meredith Rodney McKay, interprété par David Hewlett, est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis. Il se fait communément appeler Rodney McKay.

Présentation 
Le  Mckay est un scientifique canadien génial mais arrogant, peureux et souvent insupportable. Spécialiste en astrophysique et en physique théorique, il travaillait en Zone 51. En tant qu'expert de la porte des étoiles, il fut amené à travailler au SGC avec Samantha Carter afin de résoudre un problème technique sur celle-ci. À la suite de cela il fut muté en Russie, où il supervisa le programme d'exploitation du Naquadah. Lorsqu'Anubis déclencha une attaque sur la porte des Étoiles du SGC, le Pentagone le dépêcha afin d'aider le personnel de la base. Il avoua alors son affection pour le Major Carter durant cette crise.
Deux ans plus tard, il fait partie de l'expédition vers la cité perdue d'Atlantis en tant que chef de l'équipe scientifique.

Vie privée 
Côté vie privée, il partage sa vie avec un chat, qu'il laisse à sa voisine avant de partir sur Atlantis. Il est fâché avec sa sœur Jeanie Miller (interprétée par Kate Hewlett, véritable sœur de David Hewlett) qui, bien qu'étant aussi intelligente que lui, décida de laisser tomber sa carrière de scientifique pour se consacrer à sa famille (sa fille Madison, et son mari Kaleb). Durant sa jeunesse, il voulut faire du piano mais il échoua. Au CM2 il proposa, pour l'exposé de sa classe, la maquette d'une bombe nucléaire. Des agents du gouvernement le questionnèrent à ce sujet pour savoir s'il faisait partie d'une organisation terroriste préadolescente.

Sur Atlantis 

Sur Atlantis, il s'affiche comme un atout indispensable pour la survie de la cité et de ses habitants. Travaillant parfois avec le  Radek Zelenka, il découvre l'existence de plusieurs E2PZ et manque de mettre la touche finale à une invention énergétique révolutionnaire des Lantiens (au bout du compte, il détruit malgré lui les 3/4 d'un système solaire dans cette histoire).

À noter 
 Depuis ses sept ans, âge où son père lui a lu le livre Moby Dick, il est traumatisé par les baleines. À seize ans, il a emmené une fille voir un film d'horreur pour la séduire, mais a vomi tout son pop-corn sur elle.

 Il tire souvent en fermant les yeux ou en regardant de l'autre côté.

 Non content de se surpasser à chaque nouvelle épreuve (ce qu'il rappelle régulièrement à qui veut l'entendre), il peut faire encore mieux si lui-même se trouve être en danger de mort. John Sheppard a rapidement repéré ce trait de caractère, et aime s'en servir pour forcer Rodney à accélérer son rythme de travail.

 De son point de vue, les plus grands physiciens de tous les temps sont Isaac Newton, Albert Einstein et lui-même. D'ailleurs, son code d'accès personnel sur la cité d'Atlantis (1643.1879.1968.42) est composé des dates de naissances de ces trois derniers, suivi du nombre 42, qui est, d'après Le Guide du voyageur galactique, la réponse définitive aux grandes questions que l'on se pose sur la vie, l'Univers et le reste.

 Il prétend être mortellement allergique au citron et aux agrumes et n'aime pas les repas végétariens.

 Il est mentionné dans la série Blindspot (Saison 3, épisode 20 - Une histoire de famille, ~19min). Il serait la cause d'une dispute entre les parents de Patterson pour une histoire de co-publication .

Notes et références

Voir aussi 
 Stargate Atlantis
 Stargate SG-1

McKay, Rodney
McKay, Rodney
McKay, Rodney

sv:Lista över rollfigurer i Stargate#Rodney McKay